„Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water“ е третият албум на групата Лимп Бизкит, издаден на 15 октомври 2000 година. Според много музикални критици това е върховият момент в творчеството на групата. Албумът бележи значителни продажби за сравнително кратък период от време – 1, 05 милиона копия само за една седмица. Според уебсайта RIAA, продажбите са стигнали 6 милиона копия до 2008 само в Северна Америка

Списък с песни 
 Intro – 1:18
 Hot Dog – 3:50
 My Generation – 3:41
 Full Nelson – 4:07
 My Way – 4:32
 Rollin' (Air Raid Vehicle) – 3:33
 Livin' It Up – 4:24
 Съдържа скрито парче Life in the Fast Lane
 The One – 5:43
 Съдържа скритото парче I Want You to Stay – (1:59)
 Getcha Groove On (заедно с Xzibit) – 4:29
 Take a Look Around – 5:22
 It'll Be OK – 5:06
 Boiler – 7:00
 Contains an interlude – (1:13)
 Hold On (заедно с Scott Weiland от Stone Temple Pilots) – 5:47
 Rollin' (Urban Assault Vehicle) (заедно с Method Man, Redman, и DMX) – 6:22
 Outro – 9:49

Класации

Албум

Песни 

Музикални албуми от 2000 година
Албуми на Лимп Бизкит